analogia – podobieństwo cech między odmiennymi rzeczami, zjawiskami, itp.
 analogia (językoznawstwo) – zjawisko lingwistyczne
 analogia iuris, analogia legis – analogie w prawie
 Analogia – polska grupa muzyczna

Zobacz też 
 analogia fizyczna
 narządy analogiczne